Konsulat Kolumbii w Gdańsku (Das Konsulat von Kolumbien in Danzig, Consulado de Colombia en Danzig) – kolumbijska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Kolumbii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1914. Urząd funkcjonował do 1940.

Kierownicy konsulatu 
 1914-1915 - Hans Schaefer, konsul
 1929-1939 - Curt Hans Birckholtz, konsul (1905–1981)
 1939-1940 - Anna Birkholz, p.o. kier. urzędu

Siedziba 
 Hansaplatz 13 (obecnie nie istnieje) (1914-1915)
 Kastanienweg 9-10 (ul. Lendziona) (1929-1940)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Kolumbii w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Kolumbia
Kolumbia
Stosunki polsko-kolumbijskie